Jeuk (prikkel), een onaangename sensatie op de huidoppervlakte
Jeuk (Gingelom), een plaats in de Belgisch-Limburgse gemeente Gingelom
Jeuk (televisieserie), een tv-serie